Somewhere On The Other Side Of Nowhere est le sixième album studio du groupe Powerman 5000, sorti en 2009.

Liste des chansons 
 Intelligent Creatures - 0:34
 Show Me What You've Got - 2:56
 Super Villain - 3:45
 V Is For Vampire - 3:20
 Do You Thing - 3:25
 Somewhere On The Other Side Of Nowhere - 3:16
 Time Bomb Baby - 3:27
 Get Your Bones - 3:44
 Make Us Insane - 3:43
 Technology Eats It's Young - 1:13
 Horror Show - 4:20

Membres du groupe 
 Michael Cummings : Chant
 Johnny Heatley : Guitare
 Terry Corso : Guitare
 Adrian Ost : Batterie
 Sigve Sjursen : Basse

Album musical sorti en 2009
Album de Powerman 5000